Мисима:
 Мисима — остров в Папуа — Новой Гвинее.
 Мисима — остров в Японии.
 Мисима — город в Японии.
 Мисима — посёлок в Японии, находящийся в уезде Онума префектуры Фукусима.
 Мисима Юкио (1925—1970) — японский писатель и драматург.
 Мисима — кинофильм 1985 года об японском писателе Юкио Мисиме.